Trop de bonheur est un film de Cédric Kahn ayant obtenu le Prix Jean-Vigo en 1994.

Trop de bonheur est une bande dessinée de Jean-David Morvan et Steven Lejeune.